Osoby o tym nazwisku:
 Igor Lewitin – radziecki i rosyjski wojskowy oraz polityk
 Jurij Lewitin – rosyjski kompozytor muzyki klasycznej oraz pianista